Никола́й Алекса́ндрович Соловьёв (1838, ??? — ???) — русский диакон, преподаватель, протоиерей, священник и церковный историк.

Биография 
Родился в 1838 году. В 1860 году окончил Вифанскую духовную семинарию. С 1862 по 1873 год занимал должность преподавателя в Заиконоспасском духовном училище 4 предмета — катехизис, латинский язык, нотное пение и русскую грамматику, одновременно с этим занимал должность диакона в Московской и Николаевской духовной семинарии. В 1870 году стал священником и с 1877 года служил в Церкви Троицы в Полях в Китай-городе.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ссылки 
 Краткая биография.

Диаконы по алфавиту
Историки Российской империи
Протоиереи по алфавиту
Священники по алфавиту
Выпускники Вифанской духовной семинарии
Диаконы Русской православной церкви
Протоиереи Русской православной церкви
Священники России